Nach dem heiligen Bischof Nikolaus (gestorben 343 in Kleinasien) wurden im frühen Mittelalter sehr viele Kirchen und auch Stadttürme benannt.

Als Nikolaiturm bzw. Nicolaiturm werden unter anderem bezeichnet:
 Stadttürme
 Nicolaiturm in Bautzen
 Nikolaiturm in Eschwege
 Nikolaiturm in Görlitz

 Kirchtürme
 Nikolaikirche (Erfurt) in Erfurt – nur der Turm der Nikolaikirche blieb erhalten
 Turm der Nikolaikirche (Hamburg) – nur der Turm blieb erhalten